Treća hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2007./08.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Izvori 
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Sjever, br.31, 2007./08.
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Jug, br.22, 2007./08.
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Istok, br.26, 2007./08.
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Zapad, br.30, 2007./08.
 hrs.hr, Glasnik 3.HRL Središte 2007./08., br.53

Poveznice 
 Dukat 1.HRL 2007./08.
 2. HRL 2007./08.
 4. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2007./08.

2007-08
m-3